Waking the Cadaver — американская дэт-метал-группа из Нью-Джерси, образованная в 2005 году в , Нью-Джерси. За свою карьеру коллектив выпустил три полноформатных альбома, один сборник и три сингла. В 2015 году, после 9 лет существования Waking the Cadaver, музыканты объявили о расформировании группы.

Группа известна своим необычным звучанием, которое сочетает в себе дэт-метал и грайндкор. Свой стиль коллектив именует Slamming Gore Groove, как смесь брутал-дэза, горграйнда и грув-метала.

История 
В 2006 году Дон Кэпман и Дэннис Морган собирают группу Waking the Cadaver. В том же году они выпустили Demo 2006 со смесью брутал-дэза и дэткора. В следующем году выходит дебютный альбом группы — Perverse Recollections of a Necromangler, стиль которого стал ближе к грайндкору, за счёт высокой скорости песен и различных видов форсированного (хрюкающего) вокала. В 2008 году из группы уходит гитарист Ник Палматер, в образованный группой сайд-проект Death to Honor. В 2010 году группа выпускает второй студийный альбом — Beyond Cops. Beyond God, который сменился по стилистике гораздо ближе к дэткору и дэт-металу. В октябре 2013 года группа выпускает третий студийный альбом — Real-Life Death, являющийся смесью грайндкора и дэткора. 7 февраля 2015 года группа объявила о распаде.

Музыкальный стиль

Дискография 

Студийные альбомы
 Perverse Recollections of a Necromangler (2007)
 Beyond Cops, Beyond God (2010)
 Real-Life Death (2013)
 Authority Through Intimidation (2021)
Демозаписи
 Demo 2006 (2006)

Сборники
 Straight Outta tha Ground Vol.1 (In tha Ground Records) — (2007)

Синглы
 «Snapped in Half» (2011)
 «Lumped Up» (2013)
 «Money Power Death» (2013)

Состав 
Последний состав
 Дон Кэмпан — вокал (2006—2015)
 Деннис Морган — ударные (2006—2015)
 Майк Мэйо — гитара (2008—2015)
 Джон Хартмен — гитара (2011—2015)
 Алекс Сарнецки — бас-гитара (2012—2015)

Бывшие участники
 Стив Вермилиа — бас-гитара (2006—2012)
 Ник Палматир — гитара (2006—2008)
 Алекс Кэстриллон — гитара (2008—2009)
 Джерри Риган — гитара (2006—2008)
 Тристан Грэм — гитара (2007)

Временная шкала

Примечания 

Дэт-метал-группы США
Грайндкор-группы США
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2015 году